«Великое молчание вагона метро» — одиннадцатый студийный альбом группы «Звуки Му», записанный и выпущенный в 2003 году при участии лейбла RMG Records.

По сути представляет собой сборник белых стихов Петра Мамонова, автор читает их при минимуме музыки в сопровождении звуков метро. Идея создания такого диска появилась у него после курса реабилитации от алкогольной зависимости в психиатрической клинике имени Корсакова. Оформление обложки выполнил друг Мамонова, художник Юрий Родин. Авторство музыки в композиции «Ангел» принадлежит бас-гитаристу Евгению Казанцеву, умершему от туберкулёза незадолго до выхода альбома.

Василий Шумов сравнил «Великое молчание вагона метро» с романом «В дороге» американского писателя бит-поколения Джека Керуака: «Через пятьдесят лет Пётр как бы пропускает сквозь себя стиль и концептуальный подход Керуака. Своего рода re-enactment, которым пронизано наше общество в последние годы».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Великое молчание вагона метро — страница на официальном сайте Петра Мамонова
 

Альбомы группы «Звуки Му»